Caillos puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Arctium lappa, fanerógama de la familia de las asteráceas; o
 Orlaya daucoides, herbácea de las apiáceas.
 Torilis leptophylla, herbácea de las apiáceas.